Манса́-ла-Курр'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 330 км на південь від Парижа, 45 км на схід від Ліможа, 24 км на південь від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Манса-ла-Курр'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Манса-ла-Курр'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез